Вальх () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вальх, Борис Сергеевич (1876—1942) — русский и советский врач, зоолог.
 Вальх, Эвальд (род. 1940) — австрийский саночник, выступавший за сборную Австрии в середине 1950-х — начале 1970-х годов.